

Patronyme 
 Peter Sloterdijk (1947- ), philosophe allemand, recteur de la Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe. ;

Toponyme 

 Sloterdijk (Amsterdam), village de la province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas ;